Общественное телерадиовещание (, , , ) — радиовещание и телевидение основной задачей которого является предоставление общественных услуг (public service).

История

Возникновение идей концепции общественного вещания 
Термин «общественное вещание» появился в США для обозначения совокупности университетских и некоммерческих культурно-просветительских радиостанций. До отмены монополии общественных вещателей в Европе в 1984 году необходимости в термине «общественное вещание» не было. По мере отмены этой монополии в право стран Европы регулирующих СМИ был введён как этот термин «общественное вещание» 
(которым по сути стало называться существовавшее в этих странах государственное вещание), так и само разделение вещания на общественное и коммерческое. По отдельным мнениям концепция «public service broadcasting» и первая модель общественного вещания возникла в Великобритании, где и получила свое развитие. Суть концепции public service заложена в реализации двух основных идей: доступности для каждого независимо ни от чего, служению человеку либо обществу. Применение данной концепции к СМИ связано с появлением радио, а также на тот момент ещё компании British Broadcasting Company Ltd – консорциума, которым владели ведущие производители беспроводного приёмника.  Исторические события, связанные с появлением Би-Би-Си и выработкой стандартов его деятельности, являются ключом к понимаю концепции public service broadcasting. Речь идет о тех принципах и задачах, которые ставятся перед каждым общественным вещателем ныне. Разработку идей концепции следует приписать комитетам Сайкса (Sykes Committee, — функционировал в 1923 году) и Кроуфорда (Crawford committee — функционировал в 1925) – межведомственным органам, которые были созданы для разрешения актуальных вопросов, связанных с функционированием Би-Би-Си, а также отдельным энтузиастам. Основные идеи, присущие актуальной концепции общественного вещания, можно найти в рекомендациях упомянутых комитетов.

Возникновение общественного LW- и AM-радио 
Первая в мире общественная радиостанция (Radio Tour Eiffel) была запущена 24 декабря 1921 года на длинных волнах во Франции Министерством почты, телеграфов и телефонов (до этого всё вещание в мире было представлено только тремя частными проводными радиостанциями и американской частной региональной эфирной радиостанцией KDKA), а в течение 1924-1930-х гг. оно же на средних волнах запустила ряд региональных радиостанций. Но уже 6 ноября 1922 года частная радиокомпания CFR (Compagnie Française de Radiophonie — «Французская радиовещательная компания») запустила на длинных волнах первую в стране частную радиостанцию Radiola (с 29 марта 1924 года Radio Paris), а в течение 1924-1930-х гг. на средних волнах частные радиокомпании запустили ряд региональных частных радиостанций, 18 октября 1922 года ряд британских частных компаний создали BBC (British Broadcasting Company — «Британская радиовещательная компания»), запустившую в 1922-1924 гг. ряд региональных радиостанций, в те же годы ряд немецких региональных радиокомпаний запустили на средних волнах ряд региональных коммерческих радиостанций. Но уже в 1925 году контрольные пакеты акций немецких частных радиокомпаний были национализированы и переданы RRG (Reichsrundfunkgesselschaft — «Имперская радиовещательная компания») принадлежавшей государственному провайдеру почтовой связи Deutsche Reichspost, а в 1926 году филиал RRG Deutsche Welle GmbH запустил на длинных волнах общенациональную общественную радиостанцию Deutschlandsender, 1 января 1927 года BBC была национализирована и передана Министерству почт, телеграфов и телефонов, 9 марта 1930 года она запустила на длинных волнах общенациональную общественную радиостанцию BBC National Programm, а 17 декабря 1933 года была национализирована Radio Paris. После Второй мировой войны в большинстве страны Европы (за исключением Великобритании) была введена монополия общественных вещателей на телерадиовещание.

Послевоенное восстановление 
После окончания Второй мировой войны произошло возвращения радиовещания к довоенному уровню — в Великобритании вместо довоенной BBC Regional program была запущена BBC Light programm, во Франции вместо Paris National была запущена La programme nationale (позднее France Culture), возобновили вещание региональные радиостанции, вместо Radio Tour Effel — La programme pariesienne, в 1947 году возобновила вещание Deutschlandsender, но в виду того что она оказалась под фактическим контролем прокоммунистических партий (СЕПГ, ЛДП, ХДС восточнонемецких земель), в 1954 году на длинных волнах запускается национальная радиостанция Deutsche langwellesender (c 1962 года — Deutschlandfunk). EAIR была национализирована, Rete rossa и Rete Azzura — Programma Nazionale и Secondo Programma. В этот период на средних волнах были запущены ряд общественных образовательных радиостанций — бельгийская Brussel 2 в 1946, британская Third program, нидерландская Hilversum 2, французская Paris Inter в 1947, португальская Programa 2 в 1948,  итальянская Terzo Programma в 1950, датская Programma 2 в 1951, немецкие NWDR 2, hr 2, SDR 2, Bayern 2, немецкая SWF 2 в 1953, греческая Τρίτο Πρόγραμμα в 1954, шведская Programma 2 в 1955, швейцарские SR DRS 2 и Deuxième chaîne.

Возникновение общественного телевидения 
Довоенные телеканалы были в основном в столицах, в 1950-е гг. их вещание было распространено на все регионы стран в которых они возникли, одновременно было запущено телевидение в других странах Северной и Центральной Европы, в 1960-е гг. в странах Южной Европы и Азии — нидерландский NTS, датский SR TV в 1951, немецкий NWDR Fernsehen (c 1955 года — Deutsche Fernsehen), бельгийский INR, швейцарский SRG, итальянский Programma Nazionale в 1954, австрийский Fernsehprogram в 1955, шведский RT TV, испанский TVE, португальский RTP, норвежский NRK, финский Suomen Televisio.

Возникновение общественного цветного телевидения 
Предпосылки к переходу к двухпрограммному телевещанию возникли ещё до возникновения цветного телевидения — австрийская 2. Programm и западно-немецкая ARD 2 в 1961 году. 21 декабря 1963 года RTF в стандарте SECAM на дециметровых волнах запустил общественный телеканал RTF Télévision 2, 20 апреля 1964 года BBC в стандарте PAL на дециметровых волнах запустил телеканал BBC2, далее происходит запуск общественных развлекательных телеканалов на дециметровых волнах в других странах — нидерландский Nederland 2 в 1964, финский TV-ohjelma 2 в 1965, испанский TVE 2 в 1966, португальский II Programa, шведский TV2 в 1969, бельгийские RTB2 и BRT 2 в 1977 году, ирландский RTÉ 2 в 1978 году.

Возникновения общественного FM-радио 
Первые музыкальные общественные радиостанции на ультракоротких волнах были запущены ещё в 1950-х — французская Programme en modulation frequence в 1954, немецкая NDR 3 в 1956, бельгийская Troisième Programme. Однако именно в этот период они были запущены в большинстве стран — датская Programma 3 и немецкая WDR в 1963, шведская Programma 3 в 1964 году, нидерландская Hilversum 3 в 1965 году, британская BBC Radio 1 в 1967 году, немецкая Bayern 3 в 1971, немецкая hr 3 в 1973 году, немецкая SWF 3 в 1975 и немецкая SDR 3 в 1979 году. В Италии и Швейцарии аналогичные общественные радиостанции были запущены через проводное радиовещание.

Возникновение общественного спутникового телевидения 
1 января 1984 года ZDF запустила первые два общественных спутниковых телеканала — ZDF 2 и ZDF Musikkanal, в тот же день в Германии были запущены первые коммерческие телеканалы RTL+ и PKS, 2 июня TF1, Antenne 2, RTBF, SRG и СBC запустили спутниковый телеканал TV5, 4 ноября был запущен первый во Франции коммерческие телеканалы — Canal+, 1 декабря ZDF, ORF и SRG вместо ZDF 2 запустили телеканал 3sat, 29 марта 1986 года NDR, WDR, SDR, SWF, BR и hr запустили через спутниковое телевидение телеканал Eins Plus, 4 июня 1987 года BBC — BBC TV Europe (позднее был переименован в WS TV, ещё более позднее в BBC World), 30 мая 1989 года France Regions 3, Radio France и INA запустили через спутниковое телевидение телеканал La Sept (позднее — 24 июня 1996 года к ним был добавлен Festival)

Форма собственности и организация 
Часть организаций общественного вещания являются акционерными общества все или почти все акции которого принадлежат государству (France Televisions и Radio France во Франции, Rai в Италии, RTVE в Испании, RTP в Португалии, SVT и SR в Швеции, Yle в Финляндии, TVP и PR в Польше, Duna Media в Венгрии, ERT в Греции), часть — государственными учреждениями (BR, hr, SWR, SR, NDR, Radio Bremen, WDR, rbb, MDR, ZDF, DW в Германии, BBC и Channel 4 Corporacion в Великобритании, DR в Дании, NRK в Норвегии, RUV в Исландии, CT, CRo в Чехии, TVR и SRR в Румынии, БНТ, БНР в Болгарии, RTVSlo в Словении, HRT в Хорватии, РТС в Сербии, ТВЦГ в Черногории, МРТ в Македонии), исключением является Швейцария и Нидерланды: вещание представляющее общественный интерес ведёт ассоциация «Швейцарское общество радиовещания и телевидение», среди членов которого нет государства, в Нидерландах вещание представляющее общественный интерес ведут фонды «Фонд нидерландского общественного вещания» (осуществляет координацию программ), «Нидерландский вещательный фонд» (осуществляет подготовку и выпуск информационных программ, ранее также осуществляло координацию программ) и ряд ассоциаций, среди членов которых также нет государства. Обычно одно государство располагает одной общественной вещательной организацией, либо двумя, одна из которых осуществляет радиовещание, одна телевизионное вещание. Исключение опять же является Германия в которых в первую общественную вещательную организацию входят 1-й и 3-й телеканалы, ряд менее значимых кабельных и спутниковых телеканалов, все внутринациональные радиоканалы и часть иновещания, а во вторую общественную вещательную организацию — 2-й телеканал и некоторые малозначимые кабельных и спутниковые каналы, Бельгия имеющая два региональных общественных вещателя и Босния и Герцеговина имеющая один общефедеральный общественный вещатель и два региональных общественных вещателя. Исключением являлась Франция в 1975 — 1992 гг, когда существовали три телевизионных общественных вещательных организаций (первые две имели по одному общенациональному телеканалу, третья являлась сетью региональных телевизионных и радиовещательных каналов) и одна общественная радиовещательная организация (объединяла все общественные общенациональные радиоканалы); также исключением являлась Греция в 1982-1987 годах существовали две общественные вещательные организации ЕРТ (1-й телеканал и первые три радиоканалы) и ЕРТ 2 (2-й телеканал и четвёртый радиоканал). Сами по себе практически все общественно-вещательные организации имеют унитарную структуру, кроме того же ARD являющего союзом двух федеральных и нескольких межрегиональных общественных вещательных организаций, и SRG, являющийся союзом 4 межрегиональных вещателей. Кроме того в Сербии наряду с общенациональными общественными вещательными организациями существуют и независимые от них региональные общественные вещательные организации.

Управление 
Высшими органами управления общественных вещательных организаций является совет директоров (название может варьироваться в зависимости от национального корпоративного законодательства), члены которого назначаются специальным советом (Rundfunkrat в Германии, Conseil supérieur de l'audiovisuel во Франции, Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi в Италии и др.), который в свою очередь в большинстве случаев формируется парламентом, в ряде стран пропорционально размеру  парламентских фракций (в парламентских республиках и парламентских конституционных монархиях, если парламент двухпалатный — обеими палатами) или парламентом и президентом (в парламентско-президентских республиках), в ряде стран такие советы подотчётны парламенту. Исключением является ФРГ где члены этих советов напрямую делегируеются влиятельными общественными организациями (политических партий, профцентров, религиозных объединений и т. д.). Кроме того данные советы осуществляют предоставление лицензий на вещание, определяют размер абонентской платы, осуществляют наблюдение за соблюдением как общественными, так и коммерческими вещательными организациями законов о СМИ и налагают санкции в случае нарушения законов. В Великобритании Совет директоров BBC напрямую формируется Кабинетом министров и назначение оформляется указом короля.

Финансирование 
Большинство общественные вещательные организации в большей или меньшей степени финансируются за счёт абонентской платы собираемой со всех граждан страны, обладающих теле- или радиоприёмниками, включая тех, кто не смотрит и не слушает передачи общественного вещания. Абонентская плата может сочетаться как с отчислениями правительства, так и с финансированием за счёт рекламы (Rai, RTE, TVP, PR, ORF, SRG, TVR, RR, ЕРТ), так и с тем и с другим одновременно (ARD, ZDF, BBC, RTBF, RTSH), некоторые вещательные организации (DR, SR, NRK, France Televisions, Radio France) финансируются исключительно за счёт абонентской платы. Отдельные общественные вещатели (Yle, RUV, ERR, RTP, LRT) либо финансируется за счёт отчислений правительства, либо за отчислений правительства и рекламы (RTVE, NOP, Duna Media, БНТ, БНР, TRT, LTV, LR).

Общественные вещатели

Организации, осуществляющие общенациональное общественное теле- и радиовещание

Европа

Азия

Америка, Африка и Океания

Бывшие национальные общественные вещатели

Общественные вещатели автономий

Наднациональные общественные и полуобщественные вещатели

Региональные общественные вещатели

Бывшие региональные общественные вещатели

Общественные продюсерские центры, провайдеры, архивы, ретрансляторы

Бывшие общественные провайдеры, продюсерские центры, архивы программ, ретрансляторы, медиа-холдинги

Общественное и государственное телерадиовещание 
В праве большинства стран отсутствует определение государственного телерадиовещания соответственно и отсутствует противопоставление общественного вещания и государственного. После принятия Федеральным конституционным судом ФРГ «1-го вещательного решения» в немецком языке за общественным вещанием закрепились словосочетание «Öffentlich-rechtlicher Rundfunk», а за государственным — «Staatlicher Rundfunk», к последнему относят государственные вещательные организации ряда стран если они используется в качестве средства пропаганды правительства, правящей партии или группы правящих партий, вещатели подвергающие правительственной цензуре и вещатели к общественно-политическому эфиру которых не допущена оппозиция. При этом сами словосочетания «Staatlicher Rundfunk» и «Öffentlich-rechtlicher Rundfunk» в самом 1-м вещательном решении отсутствуют, а присутствует довольно абстрактная формулировка «... Rundfunk weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Gruppe zu überlassen...». Также в рекомендациях ООН о международной статистики в области радио и телевидения термин «Государственное  вещательное    учреждение» (Public service broadcasting institution) определяется как «вещательное учреждение,  созданное  или   получившее   разрешение   на   основании законодательного акта или постановления (центрального или федерального правительства,  правительства  штата,   провинции,   местных   органов управления и т. д.) и являющееся автономным органом», тогда как термин «правительственное вещательное учреждение» (Government broadcasting institution) — «вещательное учреждение,  руководство  которым  во  всех  отношениях осуществляется правительством (центральным  или  федеральным,  правительством  штата, провинциальным,   местным  и  т.д.),  прямо  или  через  созданное  им отдельное учреждение».

В странах имеющих общественное телерадиовещание государственное телерадиовещание в большинстве случаев представлено только кабельными парламентскими телеканалами (La Chaîne parlementaire (Франция), Camera dei deputati (Италия), ARTV (Португалия), Canal Parlamento (Испания), Senato Italiano (Италия), Βουλή Τηλεόραση (Греция), Houses of the Oireachtas Channel (Ирландия)), Knesset Channel (Израиль). Исключением является Израиль, где наряду c общественным вещателем IBA, существует государственное телевидение в виде радиостанций Министерства обороны Галей Цахаль и Гальгалац. В Греции в 1966—1982 гг. наряду с общественной вещательной организацией ЕІРТ (с 1975 г. — ЕРТ), существовала государственная вещательная организация — YENED, вещавшая на втором телеканале и через сеть региональных радиостанций. Данные теле- и радиостанции могут существовать в самой разной форме, так La Chaîne parlementaire является анонимным обществом, единственным участником которого является Национальное собрание.

В настоящий момент государственными вещателями являются:

Специализация общественных вещателей 
В большинстве стран обычно 1-й общественный телеканал (ARD, ZDF, BBC One, France 2, Rai 1) является информационно-развлекательным (несколько выпусков новостей за день и кино), 2-й общественный телеканал (BBC Two и Rai 2) — развлекательно-информационным (один выпуск новостей за день и кино), 3-й общественный телеканал (France 3, Rai 3, TVP Regionalna, TVR 3; существует только в более-менее крупных странах, исключения — Великобритания, Испания (двухпрограмное основное общественное телевидение), Нидерланды (3-й общественный телеканал — общенациональный)) является сетью региональных информационно-развлекательных телеканалов (несколько выпусков региональных новостей в день и кино), 1-й общественный радиоканал — информационно-развлекательный (несколько выпусков новостей в день и музыка), 2-й общественный радиоканал — развлекательно-информационный (один выпуск новостей в день и музыка), 3-й и 4-й общественные радиоканалы — развлекательными. Однако общественное вещание (как и коммерческое в тех странах в которых оно существует наряду с коммерческим) менее политизировано чем коммерческое вещание в тех странах где не существует общественного вещания (США и др.) — выпуски новостей на общественных каналах более короткие чем на коммерческих телеканалах США (исключением является общественный вещатель BBC с более длинными выпусками новостей). Просветительские и образовательные общественные телеканалы появились намного позже (чаще всего в 2000-е гг.) и занимают только второстепенные частоты (ZDFkultur, Rai 5, TVP Kultura, TVR Cultural), либо вещают через кабель, исключением являются Франция где общественный образовательный канал (France 5) вещает на 5-м телеканале и Великобритания где общественный образовательный канал (BBC Four) в вещает на 9 канале.

Общественное телерадиовещание в мире

Общественное телевидение и радио в Великобритании 

В Великобритании все юридические лица являются корпорациями, все учреждения являются подразделениями других юридических лиц, парламент может возложить своим постановлением («статутом») на какую-либо корпорацию выполнение тех или иных задач (такие корпорации называются «статутными корпорациями»), даже если такая корпорация не имеет участников, а её руководящие органы назначаются королём по предложению кабинета министров. Так Британская вещательная корпорация  (British Broadcasting Corporation, BBC) (создана в 1926 году), являясь статутной корпорацией, передаёт основные телепрограммы «BBC One» и «BBC Two», несколько специализированных телепрограмм, основные радиопрограммы «BBC Radio 4», «BBC Radio 2», «BBC Radio 3» и «BBC Radio 1» и несколько специализированных радиопрограммы. Высший орган BBC – Совет директоров (BBC Trust), назначаемый королём по предложению Кабинета Министров. Совет Директоров BBC назначает Исполнительный комитет (Executive Board) и Генерального директора (Director-General). Финансируется BBC за счёт государства, преимущественно от средств от оплаты пошлины за предоставление телевизионной лицензии (Television licence) всем владельцам телевизоров и радиоприёмников. Меньшую часть средств корпорация получает от кинопроката части телефильмов, продажу телефильмов и телесериалов другим телеорганизациям и  издания телефильмов и телесериалов на видеоносителях компанией «Би-би-си Студио» (BBC Studio). Нормативно деятельность BBC регулируется хартией. Телевизионная корпорация 4-го канала (Channel Four Television Corporation), также являясь статутной корпорацией передаёт основную телепрограмму «Channel 4» и несколько специализированных телепрограмм.

Общественное телевидение и радиовещание в странах континентальной Европы 
В праве государств континентальной Европы присутствует более чёткое разделение права на публичное и частное, соответственно более чёткое разделение юридических лиц на юридические лица публичного права и юридические лица частного права, соответственно государство может учреждать юридические лица как в форме юридического лица публичного права, так и в форме юридического лица частного права. Соответственно осуществляемое в общественных интересах вещание в этих странах может вестись как юридическими лицами публичного права, так и юридическими лицами частного права, с участием государства, и юридическими лицами частного права без участия государства.

Общественное телерадиовещание в Германии 

В немецком праве учреждения делятся на полноправовые (т. е. являющиеся юридическими лицами, напр. публично-правовые вещательные учреждения), частично-правовые и неправовые (т. е. являющиеся подразделениями других юридических лиц, напр. школы являющиеся подразделениями общин), т. о. в Германии юридическими лицами могут быть как корпорации (которые делятся на корпорации общественного права и корпорации частного права), так и учреждения и фонды, причём полноправовые учреждения публичного права как и корпорации публичного права могут учреждаться только законами. Так согласно законам о радиовещании земель и договорами о радиовещании заключёнными между землями и введённым в действие в западных землях после 1949 года и в восточных землях после 1990 года 8 учреждений публичного права («Вещание Берлина и Бранденбурга», «Центрально-Немецкое вещание», «Северно-Немецкое вещание», «Вещание Бремена», «Западно-Немецкое вещание», «Гессенское вещание», «Саарландское вещание», «Юго-Западное вещание» и «Баварское вещание»), совместно передают федеральную телепрограмму «Эрстес Дойчес Фернзеен» (Erstes Deutsches Fernsehen) и каждое в отдельности по одной местной телепрограмме и по несколько местных радиопрограмм. Руководство каждым из них осуществляет вещательный совет (rundfunkrat), часть членов которого назначались ландтагом земель или ландтагами земель охваченных вещанием, остальные — общественными организациями. Учреждение публичного права «Второе немецкое телевидение» (Zweites Deutsches Fernsehen) передаёт федеральную телепрограмму «ZDF», руководство им осуществляет телевизионный совет (fernsehrat), часть членов которого назначаются бундестагом, часть — ландтагами всех земель, остальные — общественными организациями. Корпорация публичного права «Вещание Германии» (Deutschlandradio) передаёт федеральные радиопрограммы «Дойчландфунк» (Deutschlandfunk) и «Дойчландфунк Культур» (Deutschlandfunk Kultur), руководство ей осуществляет радиовещательный совет (hörfunkrat). Учреждение публичного права «Немецкая волна» вещает на заграницу, руководство ей осуществляет вещательный совет. Все эти учреждения финансируются за счёт средств от вещательного сбора (86%), размер которого определяют премьер-министры земель на основании выводов комиссии из 16 экспертов, 2% финансирования идёт от получения дивидендов обществ с ограниченной ответственностью компаний «АРД Вербунг Сэйлс энд Сервисес» (участники - дочерние компании членов АРД) и «ЦДФ Вербефернзеен» (единственный участник - ЦДФ), осуществляющие продажу рекламного времени   (реклама может составлять не более 20 минут в день), остальные доходы идут от получения дивидендов обществ с ограниченной ответственностью «Дегето Фильм» и «ЦДФ Энтерпрайз» кроме заказ производства телефильмов и телесериалов, их продажу другим вещательным организациям. В Австрии фонд публичного права «Австрийское вещание» (Österreichischer Rundfunk) передаёт две общегосударственные телепрограммы, четыре общегосударственные радиопрограммы и несколько земельных радиопрограмм. В Нидерландах с 1970-х гг. некоторые учёные конституционалисты по отношению к аналогичным юридическим лицам применяют термин «Независимый административный орган» (Zelfstandig bestuursorgaan). Так до 2008 года независимый административный орган «Нидерландская корпорация радиовещания» передавала телепрограммы "НПО 1", "НПО 2", "НПО 3", радиопрограммы "НПО Радио 1", "НПО Радио 2", "НПО 3ФМ", "НПО Радио 4" и "Функс", при этом не только подготовку но и выпуск теле и радиопередач осуществляли ряд ассоциаций, с 2008 года - передачу программ осуществляет независимый административный орган «Корпорация нидерландского общественного радиовещания» осуществляет передачу теле- и радиопрограмм, Нидерландская радиовещательная корпорация осуществляет подготовку и выпуск преимущественно информационных передач этих программ, а подготовку и выпуск прочих передач ряд  ассоциаций, финансируемых государством, а Наблюдательный совет Корпорации нидерландского общественного радиовещания формируется этими ассоциациями.

Также законы могут возлагать выполнение тех или иных функций представляющих общественный интерес на юридические лица частного права (акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью). Так согласно положению о радиовещании 1925 года каждое из 9 акционерных обществ («Остмаркен-Рундфунк», «Шлезишес Функштунде», «Миттельдойчер Рундфунк», «Функштунде», «Нордишер Рундфунк», «Вестдойчер Рундфунк», «Зюдвестдойчер Рундфункдинст», «Зюддойчер Рундфунк»») и 1 общество с ограниченной ответственностью («Дойчес Штунде ин Байерн») передавало по одной окружной радиопрограмме, руководство каждым из них осуществлял наблюдательный совет (Aufsichtsrat), часть членов которого назначались Рейхсминистерством почты, часть — правительствами земель охватываемых вещанием, часть — частными акционерами, обмен радиопередачами осуществляло общество с ограниченной ответственностью «Рейхс-Рундффунк-Гезельшафт», руководство которым осуществляло общее собрание состоящее из представителей вещательных обществ. Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Велле» (Deutsche Welle GmbH) передавало одну общегосударственную радиопрограмму, члены наблюдательного совета которого назначались административным советом «Рейхс-Рундффунк-Гезельшафт» и статс-министерством Пруссии. Положение о радиовещании изданное в 1932 году реорганизовал все вещательные акционерные общества в общества с ограниченной ответственностью, все члены их наблюдательных советов назначались только имперским министерством почты и правительствами земель охваченных вещанием, финансирование их стало осуществляться за счёт средств получавшихся от вещательного сбора (Rundfunkgebühr), собиравшегося со всех владельцев радиоприёмников. Аналогично в Австрии в 1955-1974 гг. общество с ограниченной ответственностью единственным участником которого является государство «Остеррайхишер Рундфунк» (Österreichischer Rundfunk GmbH) передавала две общегосударственные телевизионные и три общегосударственные радиопрограммы. В Швейцарии вещание (в каждом из кантонов по две телевизионные и три радиопрограммы) ассоциации «Швейцарское общество радиовещания и телевидения» (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, Société suisse de radiodiffusion) осуществляется именно в общественных интересах и финансируется за счёт государства преимущественно от средств радиовещательного сбора, собираемого в настоящий момент частной компанией, при том что государство не является членом данной ассоциации.

Общественное телевидение и радио во Франции 

Во Франции, как и в Германии юридическими лицами могут быть как корпорации, так и учреждения, при этом в отличие от британского и немецкого права корпорации могут быть только частного права (из аналогов корпораций публичного права в Германии и Великобритании, юридическими лицами публичного права во Франции являются только государство и территориальные коллективы), любые учреждения могут учреждаться как законами, так и декретами и ордонансами Президента, ордонансами правительства, приказами министерств и ведомств. Так в 1939-1945 гг. публичное учреждение Министерства информации «Национальное вещание» (Radiodiffusion nationale) передавало национальные радиопрограммы «Радио Пари» (Radio Paris) и «Радио Тур Эйффель» (Radio Tour Eiffel), 11 областных радиопрограмм и одну телепрограмму, в 1945-1949 гг. публичное учреждение «Французское вещание» (Radiodiffusion française), а в 1949-1964 гг. публичное учреждение «Французское радио и телевидение» (Radiodiffusion-télévision française) передавали национальную программу (Le Programme National), парижскую радиопрограмму (Le Programme Parisien), радиопрограмму «Пари-Энтер» (Paris-Inter), 8 областных радиопрограмм и 1 телепрограмму, в 1964-1974 гг. публичное учреждение «Управление французского радиовещания и телевидения» (Office de radiodiffusion-télévision française) передавало радиопрограммы «Франс Энтер» (France Inter), «Франс Кюльтур» (France Culture) и «Франс Мюзик» (France Musique), 13 областных радиопрограмм и 3 телепрограммы. При этом данные учреждения являются публичными учреждениями торгово-промышленного характера, Управление Французского радиовещания и телевидение получало часть доходов от дивидентов анонимного общества «Французское агентство рекламы» (Régie française de publicité) (дочернее общество управления), осуществлявшее продужу рекламного времени на теле- и радиоканалах управления. Аналогично в Бельгии публичные учреждения «Франкоязычное бельгийское радио и телевидение» и «Фламандское радио и телевидение» передают по 2 телевизионные и 3 радиовещательные программы.

Также как законами, так декретами и ордонансами государственных органов могут учреждаться юридические лица частного права в форме анонимных обществ (такие анонимные общества во Франции называются национальными компаниями (société national)). Так после ликвидации Управления французского радио и телевидения в 1975 году были учреждены национальные компании «ТФ 1» (в 1986 году приватизировано), «Антенне 2» (с 1992 года «Франс 2») и «Франс Регион 3» (с 1992 года «Франс 3») передающие по одной национальной телепрограмме («Франс Регион 3» также региональные телепрограммы), национальная компания «Радио Франс», передающае основные национальные радиопрограммы «Франс Энтер», «Франс Кюльтур», «Франс Мюзик» и региональные радиопрограммы, а позднее также и специализированные радиопрограммы «Мув», «Франс Энфо» и «Франс Блю». С 1986 года национальная компания «Радио Франс Интернациональ» (в 2008-2013 гг. — «Аудиовизуэль экстериор де ля Франс», с 2013 года «Франс Медиа Монд») вещает на заграницу. В 1992 году «Антенне 2» и «Франс Регион 3» образовали между собой группу «Франс Телевизион», в 2000 году ставшую анонимным обществом, а в 2010 году поглотившую вошедшие в него компании. Руководство каждым из этих обществ осуществляет президент с полномочиями генерального директора, назначаемый Высшим советом аудиовизуала (Conseil supérieur de l'audiovisuel) (орган-предшественник в период третьей республики Высший совет передач (Conseil Supérieur des Emissions), в период четвёртой республики — Центральный совет радиовещания (Conseil central de la Radiodiffusion)), треть членов которого в свою очередь назначается Сенатом, треть — Национальным Собранием, треть — Президентом. 64% всех расходов всех трёх компаний покрываются государством, преимущественно из средств поступающих от аудивизуального сбора (Redevance audiovisuelle), собираемого со всех владельцев телевизоров и радиоприёмников, 24% - от получения дивидендов компаний «Франс Телевизьонс Пюблисите» (дочерняя компания «Франс телевизьон»), «Радио Франс Пюблисите» (дочерняя компания «Радио Франс»), «Франс Медиа Монд Пюблисите» (дочерняя компания «Франс Медиа Монд»), осуществлявших продажу рекламного времени в телепрограммах передаваемых «Франс Телевизтон», «Радио Франс» и «Франс Медиа Монд», получения дивидендов компаний «Франс 2 Синема» и «Франс 3 Синема» (дочерняя компания «Франс Телевизьон»), осуществлявших кроме заказа производства фильмов их кинопрокат, получения дивидендов компании «Франс Дистрибьюшн» (дочерняя компания «Франс Телевизьон»), осуществляющей издание на видеоносителях телефильмов и телесериалов снятых по заказу «Франс Телевизьон» и фильмов снятых по заказу «Франс 2 Синема» и «Франс 3 Синема».

Общественное телевидение и радио в Италии 

В Италии корпорации и учреждения публичного права объединены общим термином «Публичная корпорация» (Ente pubblico). Так публичная корпорация "Радиотелевизионное специальное агентство провинции Больцано" (Radiotelevisione Azienda Speciale per la Provincia autonoma di Bolzano) (при этом она являляется экономической публичной корпорацией), ретранслирует теле- и радиопрограммы фонда публичного права "Австрийское радио", учреждения публичного права "Баварское радио" и ассоциации "Швейцарское общества радиовещания и телевидения".

Также государственные органы могут быть участниками юридических лиц частного права (общества на акциях и общества с ограниченной ответственностью). Так Министерство экономики и финансов Итальянской Республика является основным участником (99% капитала) акционерного общество «Радиотелевизионе Италиана» (Radiotelevisione Italiana – Итальянское радио и телевидение, РАИ). Руководящий орган орган акционерного общества – Административный совет (Consiglio di Amministrazione), избирается Парламентской комиссией общего руководства и контроля радиовещательных и телевизионных служб (Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), избираемой в свою очередь парламентом. Административный совет избирает президент и генерального директора (Direttore Generale) акционерного общества. Финансируется в большей части государством, преимущественно поступающими от телевизионного сбора (Canone televisivo), собираемого со всех владельцев телевизоров, в меньшей степени за счёт получения дивидендов акционерным обществом «РАИ Публичита» (дочернее общество РАИ), осуществлявшая продажу рекламного времени как в программах передаваемых РАИ, так и в программах передаваемых частными теле- и радиостанциями, получения дивидендов акционерного общества «РАИ Синема» (дочернее общество РАИ), осуществляющее заказ производства фильмов и их кинопрократ и получения дивидендов акционерного общества «01 Дистрибьюшн» (дочернее общество РАИ), осуществляющего издание на видеоносителях фильмов снятых по заказу «РАИ Синема» и некоторых других компаний, телефильмов и телесериалов снятых по заказу РАИ и некоторых других телестанций. Акционерное общество передаёт 3 основные телепрограммы («РАИ 1» (Rai 1), «РАИ 2» (Rai 2) и «РАИ 3» (Rai 3)), 3 основные радиопрограммы («РАИ Радио 1» (Rai Radio 1), «РАИ Радио 2» (Rai Radio 2) и «РАИ Радио 3» (Rai Radio 3)), 10 специализированных телепрограмм («РАИ 4» (Rai 4), «РАИ 5» (Rai 5), «РАИ Муви» (Rai Movie), «РАИ Премиум» (Rai Premium), «РАИ Галп» (Rai Gulp), «РАИ Йойо» (Rai Yoyo), «РАИ Ньюс 24» (Rai News 24), «РАИ Стория» (Rai Storia), «РАИ Спорт» (Rai Sport), «РАИ Скуола» (Rai Scuola)), 7 специализированных радиопрограмм («РАИ Изорадио» (Rai Isoradio), «РАИ Джиорнале Парламенто» (Rai Gr Parlamento), «РАИ Радио Кидс» (Rai Radio Kids), «РАИ Радио Лайв» (Rai Radio Live), «РАИ Радио Тешете» (Rai Radio Techete'''), «РАИ Радио 1 Спорт» (Rai Radio 1 Sport), «РАИ Радио 2 Инди» (Rai Radio 2 Indie)), 2 проводные радиопрограммы («РАИ Радио 3 Классика» (Rai Radio 3 Classica), «РАИ Радио Тутта Италиана» (Rai Radio Tutta Italiana)).

 Общественное телевидение и радио стран Скандинавии 
В Скандинавском праве учреждения не являются юридическими лицами, при этом государство может участвовать в юридических лицах частного права. Так в Швеции акционерное общество «Телевидение Швеции» (Sveriges Television AB) осуществляет телевещание, акционерное общество «Радио Швеции» (Sveriges Radio AB) - радиовещание, в Финляндии акционерное общество "Илейсрадио" (Yleisradio Oy) осуществляет и телевещание и радиовещание, в Норвегии - акционерное общество «Норвежское национальное радио» (Norsk Rikskringkasting AS) осуществляет и теле- и радиовещание. При этом в отдельных странах для юридических лица частного права единственным участником которого является государство применяется специальный термин, так в Исландии государственное общество «Национальное радио» (Ríkisútvarpið) передаёт одноимённую телепрограмму и радиопрограммы «РУВ Рас 1» и «РУВ Рас 2», в Дании государственное общество «Радио Дании» (Danmarks Radio'') передаёт телепрограмму «ДР 1», радиопрограммы «ДР Программ 1», «ДР Программ 2» и «ДР Программ 3».

Общественное телерадиовещание в России 

Законодательное регулирование вещания в России осуществляет закон РФ «О средствах массовой информации», принятый в 1991 году (ранее отсутствовало), который не предусматривает создание каких либо вещательных организаций, при этом Правительство РФ (а в прошлом и Совет Министров СССР) и органы исполнительной власти субъектами РФ располагают подведомственными вещательными организациями.

Первый в России гражданский кодекс принятый в 1922 году предоставлял части государственных учреждений статус юридических лиц, юридические лица частного права делил на полные товарищества, товарищества на вере, товарищества с ограниченной ответственностью и акционерные общества (ранее последние два объединялись термином «товарищество на паях»), участниками которых могли быть государственные органы, а также вводил промежуточный тип организации между государственным учреждением и акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью с участием государственного капитала получивший название «государственные предприятия». Так РОСТА, Трест заводов слабых токов и Народный комиссариат почт и телеграфов в 1924 году учредили акционерное общество «Радиопередача» начавшее вещание в том же году. В 1930-е гг. многие акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью исчезли и гражданский кодекс 1964 года уже из разновидностей юридических лиц устанавливал только государственные предприятия, государственные учреждения и производственные артели, акционерное общество «Радиопередача» было ликвидировано в 1929 году, а радиовещание (а с 1931 года и телевещание) стало вестись сначала подразделениями органов государственной власти, при этом государственная вещательная организация у России («Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ВГТРК) появилась только в 1990 году. Новеллы изданными в самом начале 1990-х гг. вновь предусматривали создание товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ. После создания в начале 1991 года в качестве органа по надзору в сфере СМИ Министерства печати и информации СССР, на базе Гостелерадио СССР указом президента СССР 8 февраля 1991 года была создана Всесоюзная государственная телерадиовещательная компания с зафиксированными правами юридического лица, а 27 декабря на её базе уже указом президента РФ — Российская государственная телерадиокомпания «Останкино» (РГТРК «Останкино»), при этом статус обеих (государственное предприятие или государственные учреждение) не был закреплён. Гражданский кодекс 1994 года вместо термина «государственное предприятие» вводил термины «государственное унитарное предприятие» и «муниципальное унитарное предприятие». 27 января 1995 года РГТРК «Останкино», Телевизионный технический центр, ИТАР-ТАСС, Государственный комитет РФ по управлению имуществом и частные акционерные общества учредили закрытое акционерное общество «Общественное российское телевидение» (в 2002 году переименовано в «Первый канал»), 12 октября того же года РГТРК «Останкино» была ликвидирована, а в ВГТРК в 1998 году стала федеральным государственным унитарным предприятием. В 2013 году Правительство РФ учредило в форме автономной некоммерческой организации ещё одну вещательную организацию «Общественное телевидение России», последнее финансируется за счёт государства, рекламу не размещает, заказ производства художественных фильмов, художественных телефильмов и телесериалов не осуществляет.

Кроме них на протяжении всей истории вещания общественное вещание в России представлено русскоязычными иновещательными службами зарубежных общественных вещателей — Голос Америки, Немецкая волна, Всемирная служба Би-би-си, RFI и др. В настоящий момент это видеоканалы:

и международные русскоязычные радиослужбы:

Также на территории России через качественные радиоприёмники на длинных или средних волнах доступны иноязычные общественные радиостанции — Radio România Actualități, Radio Iași, Radio Târgu Mureș, Radio Cluj, Radio Timișoara, Radio Constanța, Radio Antena Satelor, Kossuth Rádió, PR Program 1, ČR Dvojka, МР 1, Горизонт, Radiozurnal, BBC Radio 4.

См. также 
 Телеканал
 СМИ

Примечания

Ссылки 
 Познер и Парфенов прошлись по общественному телевидению  — из передачи на телеканале «Дождь» (2012)
 Пригодится ли России опыт канадской вещательной корпорации Си-би-си? — «Новая газета», 22.06.2012

Радиовещание
Телевизионное вещание